Бобби Голдсборо (Bobby Goldsboro, род. 18 января 1941, Марианна, Флорида) — американский поп-музыкант, певец и автор песен. Голдсборо, исполнявший мелодичные сентиментальные баллады, в большинстве своём, в жанре эстрадного кантри, всемирного успеха добился в 1968 году с хитом «Honey», который возглавил хит-парад США (где получил платиновый статус) и поднялся до 2 места в Великобритании).

Биография 
Бобби Голдсборо родился 18 января 1941 года в Марианне, Флорида, в подростковом возрасте переехал с семьёй в Дотан, штат Алабама, поступил в Обернский университет, но ушёл после второго курса, решив посвятить себя музыкальной карьере. В 1962 году Голдсборо начал выступать в составе аккомпанирующей группы Роя Орбисона, а в 1964 году начал сольную карьеру, первого успеха добившись с собственной композицией «See the Funny Little Clown».

Помимо музыки, Бобби Голдсборо увлекается живописью. Одна из лучших его работ, картина «Tangerine Sky» была продана за 16 тыс. долларов.

Дискография

Альбомы

Примечания 

Певцы и певицы США
Исполнители Epic Records
Выпускники Обернского университета
Поп-вокалисты США